В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Washington 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Шерон Волш-Піт і Рене Річардс 4-6, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Лора Дюпонт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington